Barataria – census-designated place della Parrocchia di Jefferson, Louisiana (Stati Uniti d'America)
 Barataria – città di Trinidad e Tobago